У́лица Добролю́бова — улица в Правобережном округе Липецка. Проходит на Соколе от гаражей до улицы Пархоменко между улицей Куйбышева и территорией ООО «Липецкрыба».

Образована 7 декабря 1954 года. Названа в честь русского литературного критика и публициста Н. А. Добролюбова (1836—1861).

Улица имеет частную застройку.

Транспорт 
 автобусы 11, 311, 315, ост.: «Ул. Сурикова».

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 Справочный материал для милиционера по городу Липецку — Липецк: изд-во «Ленинское Знамя», 1968.
 

Улицы Липецка
Правобережный округ Липецка